De Rally van Finland 1975, officieel 25th 1000 Lakes Rally, was de 25ste editie van de Rally van Finland en de zevende ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1975. Het was de 28ste rally in het FIA Wereldkampioenschap Rally.

Resultaten

Statistieken

Klassementsproef winnaars

Overzicht

Stand

Constructeurskampioenschap

Externe links
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

Rally in 1975
Rally van Finland